Prodan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Iuliu Prodan (1875–1959), botanist român.
 David Prodan (1902–1992), istoric român, academician, bibliotecar și profesor universitar.
 Ionela Prodan (1947–2018), solistă română.
 Tiberiu-Aurelian Prodan (n. 1954), senator român.
 Sergiu Prodan (n. 1963), regizor, scenarist, producător și politician moldovean. 
 Ion Prodan (n. 1968), criminal în serie rus.
 Daniel Prodan (1972–2016), fotbalist român.
 Anamaria Prodan (n. 1972), impresară de fotbal si realizatoare TV română.
 Ofelia Prodan (n. 1976), poetă română.
 Ciprian Prodan (n. 1979), fotbalist român.
 Maxim Prodan (n. 1993), boxer profesionist ucrainean.

 Ioan Prodan (?), general român.